średnica – pojęcie z dziedziny geometrii

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Średnica – część wsi Maków w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Skaryszew
 Średnica – kolonia wsi Podlesie w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Średnica – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków

Inne 
 Średnica – szczyt w Rudawach Janowickich w Polsce
 Średnica – potok na Słowacji
 Średnica – centrum narciarskie w Zdziarze na Słowacji
 Wierch Średnica – szczyt w Tatrach Bielskich
 Średnica – dolina w Tatrach Bielskich i Magurze Spiskiej
Średnica – dawna leśniczówka na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.
 inne hasła rozpoczynające się od średnica

Zobacz też 
 Średnica-Jakubowięta, Średnica-Maćkowięta, Średnica-Pawłowięta